Agnes von Andechs ist der Name folgender Personen:

* Agnes von Andechs (1215–1263), Herzogin von Österreich und Steiermark und Herzogin von Kärnten
 Agnes von Rochlitz (1152–1195), durch Heirat Herzogin von Andechs
 Agnes-Maria von Andechs-Meranien (1172–1201), dritte Ehefrau des französischen Königs Philippe-Auguste